Tarbert puede referirse a:

 Tarbert (Harris), Islas Hébridas Exteriores, Escocia
 Tarbert (Jura), Argyll y Bute, Escocia
 Tarbert (Kerry), Irlanda
 Tarbert (Kintyre), Argyll y Bute, Escocia